Niederberg steht für:

Orte:
 Koblenz-Niederberg, Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Niederberg (Erftstadt), Stadtteil von Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederberg (Gschwend), Wohnplatz im Gemeindeteil Frickenhofen von Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Niederberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Niederberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Niederberg, Ortsteil im Stadtbezirk Hangelar, Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Erhebungen:
 Niederberg (Baar) (730 m), Berg auf der Baar bei Sunthausen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Niederberg (Bayerischer Wald) (bis 688 m), Bergabhang im Bayerischen Wald bei Raben, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Niederberg (Nordpfälzer Bergland) (442,5 m), Berg im Nordpfälzer Bergland südlich von Thallichtenberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Sonstiges:
 Zeche Niederberg, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Neukirchen-Vluyn
 Siedlungen der Zeche Niederberg, denkmalgeschützte Siedlungen (Alte und Neue Kolonie) der Zeche
 Kirchenkreis Niederberg in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Sitz in Velbert

Siehe auch:
 Niederberge
 Niederbergisches Land
 Niedernberg
 Niederburg (Begriffsklärung)